А́йзея Ра́йдер-младший (; род. 12 марта 1971 года, Окленд, Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист. Завершил карьеру в 2001 году.

Ранние годы 
Айзея Райдер родился в городе Окленд (штат Калифорния), учился в Аламидской школе Энсинал, в которой играл за местную баскетбольную команду. После окончания школы он обучался в Алленском общественном колледже и колледже Антилоп-Валли, где был одним из лучших игроков. В 1993 году окончил университет Невады в Лас-Вегасе, где в течение двух лет выступал за команду «УНЛВ Раннин Ребелс», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 1372 очка, 391 подбор и 158 передач, к тому же два раза помогал выиграть своей команде регулярный чемпионат конференции Big West (1992—1993).

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. В 1993 году был выбран на драфте НБА под 5-м номером командой «Миннесота Тимбервулвз». Позже выступал за команды «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Атланта Хокс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Всего в НБА провёл 9 неполных сезонов. В составе «Лейкерс» Райдер в 2001 году стал чемпионом НБА. В 1994 году включался в 1-ую сборную новичков НБА, а также становился победителем конкурса по броскам сверху, ежегодно проводимого в рамках звёздного уикенда НБА. В 1993 году был признан баскетболистом года среди студентов конференции Big West, а также включался во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 563 игры, в которых набрал 9405 очков (в среднем 16,7 за игру), сделал 2166 подборов, 1535 передач, 367 перехватов и 136 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «УНЛВ Раннин Ребелс» (баскетбол)
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Родившиеся в Окленде (Калифорния)
Выпускники Невадского университета в Лас-Вегасе